

Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej

 Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie
 Parafia Matki Bożej Anielskiej w Dębicy
 Parafia Matki Bożej Anielskiej w Nowym Targu
 Parafia Królowej Apostołów w Rybniku
 Parafia Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie
 Parafia Matki Bożej Anielskiej w Tolkmicku
 Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów w Tychach Wilkowyjach
 Parafia Matki Bożej Anielskiej na Wierzbnie
 Parafia Matki Bożej Anielskiej w Warszawie
 Parafia Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie

Parafie pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej
 Parafia Matki Boskiej Anielskiej w Downarach
 Parafia Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
 Parafia Matki Boskiej Anielskiej w Łodzi

Zobacz też 
 Kościół Matki Bożej Anielskiej
 parafie pod wezwaniem św. Marii

!